В поисках приключений:

 В поисках приключений — американский фильм 1996 года.
 В поисках приключений — российская телепередача о путешествиях по миру.